Der Name Kirchenväterkommission bezeichnet folgende wissenschaftliche Kommissionen:

 die Kommission zur Herausgabe des Corpus der lateinischen Kirchenväter (CSEL) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, siehe Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum
 die Kommission zur Herausgabe der Griechischen Christlichen Schriftsteller (GCS) an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, siehe Die Griechischen Christlichen Schriftsteller